Il tabellone singolare del  	Challenger of Boca Raton 2009, torneo che fa parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2009, è stato vinto dalla venezuelana Gabriela Paz. In finale ha sconfitto la canadese Sharon Fichman con il punteggio di 6-4, 7-64.

Teste di serie

  Angela Haynes (primo turno)
  Soledad Esperón (primo turno)
  Lauren Albanese (semifinali)
  Tetjana Lužans'ka (quarti di finale)

  Ahsha Rolle (semifinali)
  Ana Vrljić (secondo turno)
  Alina Židkova (primo turno)
  Anna Floris (quarti di finale)

Altre giocatrici

Giocatrici passate dalle qualificazioni:

  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Gabriela Paz (campionessa)
  Dar'ja Kustova (quarti di finale)
  Tereza Mrdeža (primo turno)
  Teliana Pereira (primo turno)
  Brittany Wowchuk (primo turno)
  Nicole Riner (secondo turno)
  Tina Schiechtl (secondo turno)

Giocatrici entrate in tabellone con una Wild Card:

  Alexandra Anghelescu (primo turno)
  Lena Litvak (secondo turno)
  Story Tweedie-Yates (primo turno)
  Danielle Mills (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Challenger of Boca Raton 2009